Луруэ́-Сен-Лора́н () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр.

Коммуна расположена на расстоянии около 250 км на юг от Парижа, 145 км на юг от Орлеана, 33 км на юго-восток от Шатору.

Население 

Население — 226 человек (2007).

Достопримечательности 

 Церковь Сен-Лоран (), XII век
 Замок д’Ар ()

Примечания

Ссылки 
 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini